Pickup oder Pick-up bezeichnet:

 Pick-up, einen Kleinlastwagen
 Pick Up (Auszeichnung), einen bayerischen Rockpreis
 Pick up (Bahlsen), ein Schoko-Keks-Riegel der Firma Bahlsen
 Pick-Up Artists, Pickup Community
 beim Film das Drehen zusätzlicher Szenen oder das Wiederholen von Szenen nach Ende der eigentlichen Dreharbeiten
 einen elektromagnetischen Tonabnehmer
 einen Magnetsensor zur Messung von Drehzahlen
 bei Videospielen eine Art Power-up, mit dem Unterschied, dass der sich Effekt eines Pickups nicht zwingend positiv auswirken muss
 eine Vorrichtung zur Aufnahme des Erntegutes an landwirtschaftlichen Geräten und Maschinen, siehe Pickup (Landtechnik)
 ein Leistungsmerkmal bei manchen Telefonanlagen. („Pick-up“ bezeichnet die Gesprächsübernahme eines Rufs an einen Teilnehmer der Telefonanlage mittels eines Tastencodes durch einen anderen internen Teilnehmer)
 eine Art des Werkzeugwechsels an Werkzeugmaschinen bei der das Werkzeug direkt von der Spindel aus dem Werkzeugspeicher entnommen wird ohne zusätzliche Wechslereinrichtung

Pickup ist der Familienname folgender Personen:
 Rachel Pickup (* 1973), britische Schauspielerin
 Ronald Pickup (1940–2021), britischer Schauspieler